Анна Игнатьева:
 Игнатьева, Анна Александровна (1888—?) — депутат Верховного Совета СССР II созыва (1946—1950).
 Игнатьева, Анна Васильевна (1923—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Игнатьева, Анна Дмитриевна (род. 1952) — советская и российская театральная художница.